Teatro Municipal puede referirse a:
Teatro Municipal de Bahía Blanca, en Argentina.
Teatro Municipal de Santiago, en Chile.
Teatro Municipal Diéguez de Colmenar de Oreja, Comunidad de Madrid, España.
Teatro Municipal de Valencia, en Venezuela.
Teatro Municipal Rafael de Aguiar
Teatro Municipal de Lima, en Perú.
Teatro Municipal de Trujillo, en Perú.
Teatro Municipal de Antofagasta, en Chile.
Teatro Municipal de Viña del Mar, en Chile.
Teatro Municipal de Valparaíso, en Chile.
Teatro Municipal de Iquique, en Chile.
Teatro Municipal de Las Condes, en Chile.
Teatro Municipal de Caracas, en Venezuela.
Teatro Municipal de Puerto Cabello, en Venezuela.
 Teatro Municipal Alfredo Sadel, en Venezuela.
Teatro Municipal de Chacao, en Venezuela.
Teatro Municipal Castor E. Almarza de San Rafael de El Moján, en Venezuela.
Teatro Municipal de Río de Janeiro, en Brasil.
Teatro Municipal de São Paulo, en Brasil
Teatro Municipal de Wolfsburg, Alemania
Teatro Municipal de Santiago de Cali, en Colombia.